A Bohókás professzor (eredeti cím: Léonard vagy Contraptus) 2009-től futó francia televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amely Bob de Groot és Turk Léonard című 1975-ös francia képregényéből készült. A tévéfilmsorozat gyártói az Ellipse Animation, a Gulli Canal J és az Araneo. Műfaját tekintve szituációs komédiasorozat. Franciaországban 2009. december 25-étől a Canal J adta, Magyarországon 2014. február 23-ától a TV2 tűzte műsorára a TV2 Matiné című műsorblokkban.

Ismertető 
A történet a régi Olaszországban játszódik. Főszereplője Dr. Contraptus (a francia változatban Léonard, ami utalás Leonardo da Vinci-re), az idős feltaláló, aki egy kis tanyán él tanítványával, Basile-lel és a szakácsnővel, Matilda-val; de itt él Raoul, a tigris és Bernadette, az egér is. Dr. Contraptus minden részben feltalál valamit – néha olyan dolgokat is, amiket ma is használunk – amit a lusta Basile-el próbáltat ki. Ezek a találmányok általában felsülnek, és mind a doktor raktárába kerülnek.

Szereplők 
 Dr. Contraptus – A híres mindennap új ötletekkel teli tudós, és találmányok feltalálója.
 Basile – Dr. Contraptus-s lusta és ügyetlen tanítványa.
 Matilda – Az olasz szakácsnő, nagyon szigorú, de vajszíve van.
 Roland – Egy beszelő tigriskölyök.

Magyar szinkron 
A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette.

Magyar hangok:
 Bácskai János – Dr. Contraptus
 Előd Botond – Basile
 Szórádi Erika – Matilda
 Joó Gábor – Roland
 További szereplők: Bogdán Gergő

Magyar szöveg: Csányi Zita és Katona László

Hangmérnök: Pap Krisztián

Vágó: Völler Ágnes

Gyártásvezető: Kovács Mariann

Szinkronrendező: Gellén Attila

Epizódok

Források 
  hivatalos oldala

További információk 
 

2009-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Szituációs komédiák